Индио (Калифорния) — город в Калифорнии, США (49000 жителей)

 Индио — прозвище коренных жителей Америки, индейцев
 Индио — испанское прозвище коренных жителей колоний в Вест- и Ост-Индии

Персоналии

Футболисты 
 Маркос Антонио де Лима (род. 1975) — бразильский защитник 1990-2010-х годов, наиболее известный по выступлениям за «Интернасьонал» (2005—2014)
 Алоизио Франсиско да Лус (1931—2020) — бразильский нападающий 1940—1960-х годов («Фламенго», «Коринтианс», «Эспаньол»), участник ЧМ-1954
 Жозе Сатиро до Насименто (род. 1979) — бразильский нападающий